Karawankentunnel er navnet på to tunneler i Østrig gennem Karawanken-bjergene. Tunnelerne forbinder Østrig og Slovenien.

 Karawankentunnel (motorvej)
 Karawankentunnel (jernbane)